

Geografia 
 Italia
 Luciana – frazione del comune toscano di Fauglia, in provincia di Pisa
 Luciana – località del comune toscano di San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze
 Luciana – località del comune toscano di Vernio, in provincia di Prato
 Luciana o Lucciana – località del comune toscano di Casole d'Elsa, provincia di Siena
 Torre di Luciana – torre alto-medievale nel comune di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze
 Spagna
 Luciana – comune di Castiglia-La Mancia

Musica 
Luciana – cantante britannica 
Luciana – album dei Juno Reactor del 1994

Onomastica 
 Luciana – nome femminile di lingua italiana

Pagine correlate 

Luciani
Luciano